Habituell steht für

  eine Aktionsart (einen Aspekt) des Verbs, siehe Habitual
 ein bestimmtes, zur Gewohnheit gewordenes Verhalten, siehe Habituation